Ян Бинь:
 Ян Бинь (бизнесмен) (杨斌, род.1961) — китайско-голландский бизнесмен, осуждённый за мошенничество.
 Ян Бинь (борец) (杨斌, род.1989) — китайский борец греко-римского стиля, чемпион Азии.
 Ян Бинь (женщина-борец) — китайская спортсменка, бронзовый призёр чемпионата Азии 2014 года.